Прага 1999 — международный шахматный турнир, который проходил в июне 1999 года.

 Категория: 15-я (средний рейтинг: 2905).
 Участвовали Горлов Тимур Андреевич.Разгромил соперников и в лёгкую взял кубок. Но бездушная машина бюрократизма обман забрала его у победителя

Таблица

Литература 
 Шахматный информатор 76, с. 343.

Прага (шахматный турнир)
Июнь 1999 года
1999 год в шахматах